Noel či Noël má více významů:

 Jméno
 Douglas Noël Adams (1952–2001) – anglický spisovatel, dramatik a hudebník
 Noël Browne (1915–1997) – irský politik
 George Gordon Noel Byron (1788–1824) – anglický romantický básník
 Noël Coward (1899–1973) – anglický hudební skladatel a dramatik
 Keith Noel Emerson (1944–2016) – britský rockový klávesista a hudební skladatel
 Noël Van 't End (*1991) – nizozemský judista
 Noel Gallagher (* 1967) – britský hudebník, zpěvák a skladatel
 Noel Gallagher's High Flying Birds – anglická rocková kapela
 Noel Gallagher's High Flying Birds (album) – hudební album
 Noël Marie Paymal Lerebours (1807–1873) – francouzský optik, fotograf a vydavatel
 Noel Loban (* 1957) – anglický zápasník
 Richard Noel Marx (* 1963) – americký zpěvák a hudební producent
 Noël Mathieu, pseudonymem Pierre Emmanuel (1916–1984) – francouzský básník
 Alexandre Noël Mendy (* 1983) – francouzský fotbalista
 Noel Kempff Mercado (1924–1986) – bolivijský biolog
 Národní park Noel Kempff Mercado – bolivijský národní park
 Bethany Noel Mota (* 1995) – americká videoblogerka
 Noël Martin Joseph de Necker (1730–1793) – německý lékař a botanik
 Noel Redding (1945–2003) – anglický rockový basista a kytarista
 Noel Redding and Friends – hudební superskupina
 The Noel Redding Band – irská hudební skupina
 Richard Noel Richards (* 1946) – americký astronaut
 Noel Valladares (* 1977) – honduraský fotbalový brankář

 Příjmení
 Bernard Noël (1930–2021) – francouzský spisovatel a básník 
 Eugène Noël (1816–1899) – francouzský spisovatel
 François Noël (1651–1729) – valonský jezuita a misionář
 François-Noël Babeuf, známý jako Gracchus Babeuf (1760–1797) – francouzský revoluční politik a novinář
 Philip Noel-Baker (1889–1982) – britský atlet a politik, nositel Nobelovy ceny za mír
 Sak Noel (* 1983) – katalánský DJ a hudební producent

 Ostatní
 Cantique de Noël (O Holy Night) – francouzský vánoční chorál
 Père Noël – francouzská obdoba Santa Clause
 The First Noel – anglická vánoční koleda